

Fumetti
 Magdalena – personaggio dei fumetti Top Cow

Geografia
 Argentina
 Partido di Magdalena – partido della provincia di Buenos Aires
 Magdalena – capoluogo del partido omonimo
 Bolivia
 Magdalena – città della provincia di Iténez
 Cile
 Magdalena – isola della Regione di Magellano e dell'Antartide Cilena
 Colombia
 Magdalena – fiume che nasce nelle Ande e sfocia nell'Atlantico
 Magdalena – valle della Cordigliera Centrale
 Magdalena – dipartimento della Colombia
 Filippine
 Magdalena – municipalità della Provincia di Laguna
 Guatemala
 Magdalena Milpas Altas – comune del dipartimento di Sacatepéquez
 Honduras
 Magdalena – comune del dipartimento di Intibucá
 Messico
Magdalena – comune nello stato di Jalisco
Magdalena – comune nello stato di Sonora
 Perù
 Distretto di Magdalena – distretto della regione di Amazonas
 Distretto di Magdalena – distretto della regione di Cajamarca
 Stati Uniti d'America
 Magdalena – città del Nuovo Messico

Onomastica
 Magdalena – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano femminile Maddalena

Pagine correlate 
 Maddalena